DVDA (D.V.D.A.) — американський рок-гурт, заснований 1996 року Треєм Паркером та Меттом Стоуном, авторами мультсеріалу «Південний Парк». Ім’я означає позу в сексі і розшифровується "double vaginal, double anal". названу так в фільмі Orgazmo. Пісні DVDA's з’являються в кількох інших роботах написаних чи знятих Треєм Паркером та Меттом Стоуном.

Деякі з пісень DVDA є сатирою на інші пісні, наприклад пісня "Montage" пародіює пісню "Push It to The Limit" з фільму Обличчя зі шрамом. Група виступала на розігріві в Ween та Primus та на фестивалі Lapdance film festival в 2000.

Пісні

Посилання 

Музичні гурти Колорадо
Рок-гурти США
Музичні колективи, що з'явились 1996
Засновані у США 1996